Ultimo appello (Glory Daze) – film statunitense del 1995 diretto da Rich Wilkes.
 Glory Daze – serie televisiva statunitense del 2011 creata da Walt Becker e Michael LeSieur.
 Glory Daze: The Life and Times of Michael Alig – documentario del 2015 diretto da Ramon Fernandez.